2 miejscowości w Polsce: 
 Pysząca – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wołowskim, w gminie Brzeg Dolny 
 Pysząca – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. śremskim, w gminie Śrem